

Personnes 

 Carol Thurston (1923-1969), actrice américaine.
 David Thurston (1918-), ingénieur aéronautique américain qui a conçu de nombreux appareils amphibies légers, comme le Grumman J2F Duck, le Colonial Skimmer ou le Lake Buccaneer.
 Frederick Thurston (1901-1953), clarinettiste britannique.
 Georges Thurston, surnommé Boule Noire, (1951-2007), auteur-compositeur-interprète, producteur et animateur de radio québécois.
 Herbert Thurston (1856-1939), prêtre catholique anglais, jésuite, intéressé au paranormal.
 Howard Thurston, magicien du début du .
 James Thurston Nabors (1930-2017), acteur et chanteur américain de pop music.
 Lorrin Thurston (1858-1931), homme d'affaires et politicien hawaïen.
 Louis Leon Thurstone, psychométricien américain.
 William Thurston (1946-2012), mathématicien américain, lauréat de la médaille Fields.

Lieux 

 Thurston,  une ville du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis ;
 Thurston, un village du comté de Fairfield, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis ;
  (Thurston County), 2 comtés américains : 
 Comté de Thurston, situé dans l'État du Nebraska ;
 Comté de Thurston, situé dans l'État de Washington.
 Île Thurston, une île de l'Antarctique

Événements 

 Fusillade du Thurston High School en 1998.